Moro, narod s Filipina
 Moro Indijanci (Morotoco), indijansko pleme iz Južne Amerike
 Aldo Moro - talijanski političar
 Ernst Moro - austrijski pedijatar
 Moroov refleks - refleks kod djece kojeg je otkrio Ernst Moro
 Nikola Moro - hrvatski nogometaš